Aarhus GF, plným názvem Aarhus Gymnastikforening, je dánský fotbalový klub založený roku 1880. 5× vyhrál dánskou ligu (1955, 1956, 1957, 1960, 1986) a 9× dánský fotbalový pohár (1955, 1957, 1960, 1961, 1965, 1987, 1988, 1992, 1996). 2× se probojoval do čtvrtfinále evropského pohárů, v sezóně 1960/61 Poháru mistrů evropských zemí a v ročníku 1988/89 Poháru vítězů pohárů.

Výsledky v evropských pohárech 

Pozn.: H – domácí zápas, A – zápas na hřišti soupeře

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dánské fotbalové kluby
Sport v Aarhusu
Fotbalové kluby založené v roce 1880